Kleinschrod ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Theodor von Kleinschrod (1789–1869), Jurist
 Gallus Aloys Kaspar Kleinschrod (1762–1824), deutscher Strafrechtler
 Karl von Kleinschrod (Carl August Joseph Kleinschrod oder Karl August Josef; 1797–1866), bayerischer Jurist und Politiker